Анатолий Алексеевич Сидоров (род. 2 июля 1958, село Сива, Сивинский район, Пермская область) — советский и российский военачальник, начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности с ноября 2015 года, генерал-полковник.

Командующий войсками Западного военного округа (24 декабря 2012 года, и. о. с 9 ноября—10 ноября 2015 года).

Биография и военная карьера 
В 1975 году окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1979 году — Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1991 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Службу проходил командиром разведывательного взвода, командиром разведывательной роты и начальником штаба батальона в Одесском военном округе (1979—1984), начальником штаба батальона в Афганистане (октябрь 1984 — декабрь 1986), командиром батальона в Закавказском военном округе (1986—1988). После окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе проходил службу заместителем командира, начальником штаба и командиром мотострелкового полка, начальником штаба 469-го гвардейского окружного учебного Тартуского центра Приволжско-Уральского военного округа (1991—1998).

Служба в Республике Афганистан 
В составе Ограниченного контингента Советских войск в Республике Афганистан проходил службу начальником штаба батальона в 149-м гвардейском мотострелковом Ченстоховском полку 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии. За доблесть, проявленную в при выполнении боевых задач награждён орденом Красной Звезды.

Дальнейшая служба 
В 1995 году принимал участие в наведении конституционного порядка в Чеченской Республике.

В 2000 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ, проходил службу в Дальневосточном военном округе командиром мотострелковой дивизии, заместителем командующего и начальником штаба армии, 12 июня 2006 года был назначен командующим 5-й общевойсковой армией, в 2008 году — заместителем командующего войсками округа, 22 октября 2009 года начальником штаба — 1-м заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа. Через год, в связи с военно-административной реформой в Вооружённых Силах и упразднением Дальневосточного военного округа, занял аналогичную должность в Восточном военном округе, на которой находился до 2012 года.

Звание генерал-лейтенанта получил в 2007 году, по случаю чего, 25 июля 2007 года присутствовал на торжественном мероприятии в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

В конце октября 2012 года был назначен начальником штаба — 1-м заместителем командующего войсками Западного военного округа, сменил на этом посту адмирала Николая Максимова.

9 ноября 2012 года назначен временно исполняющим обязанности по должности командующего войсками Западного военного округа, в связи с назначением предыдущего командующего генерал-полковника Аркадия Бахина на должность 1-го заместителя Министра обороны РФ.

24 декабря 2012 года указом Президента РФ назначен командующим войсками Западного военного округа. 27 декабря, в Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге А. А. Сидорову, как новому командующему, вручили штандарт командующего войсками округа. Он получил его из рук своего предшественника, на тот момент уже 1-го заместителя Министра обороны РФ, Аркадия Бахина.

20 февраля 2013 года присвоено воинское звание генерал-полковника.

Эксперты «Bellingcat» относят Анатолия Сидорова к числу тех россиян, которые отвечали за транспортировку ЗРК «Бук» на территорию Донбасса, неконтролируемую Украиной, и за пуск ракеты, которая, по их утверждению, сбила самолет Боинг MH17 17 июля 2014 года.

В сентябре 2015 года главы государств ОДКБ единогласно предложили кандидатуру генерал-полковника Анатолия Сидорова на должность начальника Объединенного штаба организации Договора о коллективной безопасности. Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2015 года назначен начальником Объединенного штаба ОДКБ, приступил к исполнению обязанностей 23 ноября 2015 года.

Санкции 
17 марта 2014 года из-за аннексии Крыма был включён в санкционный список всех стран Евросоюза так как «отвечал за часть российского военного присутствия в Крыму» и «помогал крымским властям в предотвращении массовых демонстраций против проведения референдума о вхождения в состав России».

В сентябре 2015 года включён в санкционный список Украины. Также находится под санкциями Канады, Швейцарии и Австралии.

Семья 

Анатолий Сидоров женат, у него три дочери — Екатерина, Виктория и Анастасия.

Награды 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
 Орден «За военные заслуги»
 Орден Красной Звезды (1986)
 Медали СССР
 Медали РФ
 13 медалей Министерства обороны России
 Заслуженный военный специалист Российской Федерации (2010)
 Именное огнестрельное оружие
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2015)
 Кавалер Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца (от Марии Владимировны)

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Сидоров на сайте МО РФ
 Генерал-лейтенант Анатолий СИДОРОВ: Главная задача разведчиков — предотвращать — интервью для ZRpress
 Анатолий Сидоров. Досье — Голос России

Выпускники Екатеринбургского суворовского военного училища
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники Первой чеченской войны
Награждённые Почётной грамотой Президента Российской Федерации
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине